(629) Бернардина () — астероид главного пояса, который был открыт 7 марта 1907 года немецким астрономом Августом Копффом в Гейдельбергской обсерватории. Этимология названия неизвестна.

См. также 
 Список астероидов (601—700)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды диаметром от 2 до 40 км
Астероиды, открытые Августом Копффом